Харнден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харнден, Райан  (род. 1986) — канадский кёрлингист, первый в команде Канады на Олимпийских играх 2014 года.
 Харнден, Эрик  (род. 1983) — канадский кёрлингист, второй в команде Канады на Олимпийских играх 2014 года.